Hydra má více významů:

 Hydra (mytologie) – postava řecké mytologie
 Hydra (rod) (nezmar) – rod nezmarovitých
 Hydra (měsíc) – měsíc trpasličí planety Pluta
 Hydra (souhvězdí) – souhvězdí nacházející se na nebeském rovníku
 Hydra (ostrov) – řecký ostrov
 Hydra – přezdívka motorových vozů 854 a jejich předchůdců
 Hydra (komiks) – fiktivní teroristická organizace v Marvel Cinematic Universe
 Hydra (nakladatelství) - bratislavské nakladatelství
 Hydra (software)  – software určený na lámání hesel pomocí  slovníkového útoku

Externí odkazy